Mab steht für:

 Mab (Mond), ein Uranus-Mond
 Königin Mab in Shakespeares Romeo und Julia, Hebamme der Elfen
 Königin Mab, deutsche Übersetzung des Titels von Percy Bysshe Shelleys Poem in neun Gesängen Queen Mab
 Königin Mab in der Merlin-TV-Miniserie von 1998, siehe Merlin (Film)

MAB oder mab steht als Abkürzung für:
 Mainzer Aktien-Bierbrauerei, ehemalige Großbrauerei in Mainz
 MAB-Programm (Man and the Biosphere) der UNESCO, siehe Biosphärenreservat
 Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken, ein bibliographisches Datenformat
 Manufacture d'armes de Bayonne, eine französische Waffenfabrik
 Medienarchiv Bielefeld, ein Ton- und Filmarchiv
 Mitarbeiterbeurteilung bzw. Mitarbeiterbewertung
 Mitarbeiterbesprechung oder Teamgespräch
 Monoclonal Antibody, siehe Monoklonaler Antikörper
 Mozilla Address Book (.mab), siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/M
 Museo Arqueológico Benahoarita, La Palma
 Museu de Arte Brasileira, ein Kunstmuseum in Saõ Paulo, Brasilien
 Muslim Association of Britain

MAB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Erzgebirgskreis (für Marienberg)

Siehe auch:
 Maap
 MAP

Abkürzung